Лев Модзале́вский:
 Модзалевский, Лев Борисович (1902—1948) — советский историк литературы, пушкинист, архивист, сын Б. Л. Модзалевского, внук Л. Н. Модзалевского.
 Модзалевский, Лев Николаевич (1837—1896) — русский педагог, внук Л. Ф. Модзалевского.
 Модзалевский, Лев Фёдорович (1764—1800) — военный хирург, сын Фёдора Ивановича Модзалевского.